HMS Prince of Wales, titolo nobiliare di Principe di Galles, è stato il nome di ben sette navi da guerra della Royal Navy britannica. Un'altra unità omonima è stata ordinata nel 2008.

 La prima Prince of Wales è stata un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1765. Originariamente fu ordinata come HMS Hibernia, ma il nome venne cambiato prima del varo. Venne demolita nel 1783. 
 La seconda Prince of Wales è stata un vascello di seconda classe da 90 cannoni varato nel 1794 e demolito nel 1822. 
 La terza Prince of Wales è stata un trasporto da 38 cannoni acquistato nel 1795 e risultava ancora in servizio nel 1801. 
 La quarta Prince of Wales è stata uno sloop da 14 cannoni varato nel 1805. Non si hanno riscontri sulla sua fine.
 La quinta Prince of Wales è stata una nave di prima classe con propulsione ad elica da 121 cannoni varata nel 1860. Venne convertita in nave addestramento e rinominata HMS Britannia nel 1869, trasformata in pontone nel 1909 e venduta nel 1914. Venne quindi demolita nel 1916.
 La sesta Prince of Wales è stata una nave da battaglia classe Formidable varata nel 1902 e venduta per essere demolita nel 1920. 
 La settima Prince of Wales è stata una nave da battaglia classe King George V varata nel 1939 e affondata da un attacco giapponese nel dicembre 1941; nel mese di maggio di quello stesso anno aveva partecipato alla caccia alla Bismarck, grossa nave da battaglia del III Reich.
 L'ottava Prince of Wales sarà la seconda portaerei classe Queen Elizabeth. Varata nel 2017, l'ingresso in servizio operativo è previsto per il 2023.

Prince of Wales